Адесси́в ( — у, к, на, esse — быть, находиться) — один из косвенных падежей, выражающий местонахождение. Распространён во многих агглютинирующих языках, в том числе в финно-угорских, нило-сахарских и др.

Финский адессив 
В финском языке адессив — один из шести местных падежей. Он маркируется окончаниями -lla или -llä (согласно закону гармонии гласных). Обычно добавляется к именам существительным и связанным с ними прилагательным.

Примеры использования.

 Выражает нахождение на поверхности чего-либо (примерное соответствие — предлоги «на», «наверху»)
 kynä on pöydällä ручка (есть) на столе

 Как экзистенциальная связка с глаголом olla (быть) выражает обладание (аналогично русской конструкции «у меня (тебя, него и др.) есть»)
 Meillä on koira у нас есть собака

 Выражает средство (примерный аналог творительного падежа)
 Hän meni Helsinkiin junalla он поехал в Хельсинки на поезде (поездом)
 Hän osti sen eurolla он купил это за 1 евро (на 1 евро)

 В ряде случаев выражает время (примерные русские соответствия — творительный падеж, предлоги «в», «на»)
 aamulla утром keväällä весной

 Выражает относительную близость во времени или пространстве (противопоставляется инессиву, который выражает ещё большую близость, примерно соответствует предлогу «у», «за» или английскому at)
 poikani on koululla мой сын — в школе (ср. hän on koulussa он — в школе (внутри школьного здания))
 hän on ruokatunnilla он обедает («за обедом») — буквально «в обеденный перерыв» (ср. hän teki läksyt ruokatunnissa он сделал домашнее задание во время обеденного перерыва)

 В ряде выражений о настроении
 Janne oli huonolla tuulella Янне был в плохом настроении

Ссылки 
 Finnish grammar

Падеж